Europsko prvenstvo u košarci za igrače do 16 godina 1971. održalo se u Italiji od 10. do 17. srpnja. Bilo je to prvo izdanje ovog natjecanja i na njemu je Jugoslavija osvojila naslov.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje 

 poluzavršnica:  66  Španjolska 58
 poluzavršnica:  65  67

 za treće mjesto:  Španjolska 55  56

 završnica:  60  74

Europska prvenstva u košarci
Međunarodna košarkaška natjecanja u Italiji